Jean Mantelet peut désigner : 
 Jean Mantelet (1900-1991), inventeur et industriel français,
 Jean Mantelet (1891-1942), marin français, compagnon de la Libération.